Kyläjoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kyläjoki (vattendrag, lat 68,43, long 26,55), Lappland, 
 Kyläjoki (vattendrag, lat 67,38, long 26,60), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar